Спільне — журнал соціальної критики.
 Спільне — село у Кіровоградській області.